Аксум:

 Аксум - місто на півночі Ефіопії.
 Аксум - аеропорт в місті Аксум в Ефіопії.
 Аксум - стародавня держава в північно-східній Африці.
 Аксум - вигадана планета у фантастичній сазі Зоряні війни.